Apothekenstraße steht für

 Apothekenstraße (Arnsberg)
 Apothekenstraße (Halle)
 Apothekenstraße (Lüneburg)
 Apothekenstraße (Merseburg)
 Apothekenstraße (Neheim)
 Apothekerstraße (Schwerin)